Бах може да се односи на:

 Бах (митологија), бог вина код старих Грка и Римљана
 Јохан Себастијан Бах, немачки композитор